Remde ist der Familienname von: